

События 
 20 мая — землетрясение в Москве. Разрушен не завершённый строительством Успенский собор в Кремле, что стало причиной приглашения итальянского мастера Фьораванти с целью перестройки собора.
 Подписано Утрехтское соглашение.
 1474—1477 — Бургундские войны между Бургундским герцогством, с одной стороны, и Францией и Швейцарским союзом, с другой.
 1474—1504 — Королева Кастилии и Леона Изабелла.
 Вторжение в Молдавию армии Мехмеда II.
 Весна-лето — Афанасий Никитин в Иране. Осень — Афанасий Никитин в Кафе.
 «Великое уложение по управлению государством» в Корее.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1474 году
 Лудовико Ариосто (ум. 1533) — итальянский поэт и драматург.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1474 году
 14 мая — Исидор Ростовский, юродивый, ростовский чудотворец, родом из Германии.

См. также